Amur steht für:

geographische Objekte:
 Amur, ein Fluss in Ostasien
 Oblast Amur, Verwaltungsbezirk in Russland
 R297 (Russland), Fernstraße in Sibirien und Fernost

sowie:
 Graskarpfen (Weißer Amur, Ctenopharyngodon idella), ein Karpfenfisch
 Schwarzer Amur (Mylopharyngodon piceus), ein Karpfenfisch

 Amur-Klasse (1898), Klasse russischer Minenleger
 Amur-Klasse (1906), Klasse russischer Minenleger
 Amur (1898), russischer Minenleger
 Amur (1906), russischer Minenleger
 Amur, ein Tiger, der durch sein Zusammenleben mit einem Ziegenbock bekannt wurde; siehe Amur und Timur

Siehe auch:
 Amour
 Amur-Wels